

Littérature 
 Carmelita (roman), roman noir français de Bernard Mathieu.
 Carmelita Spats, personnage des Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire.

Prénom 
 Carmelita (prénom), prénom dérivé de Carmel
 
 Carmelita Geraghty, actrice américaine du cinéma muet et artiste peintre.
 Carmelita González, actrice mexicaine.

Sport 
 Carmelita Jeter, athlète américaine pratiquant le sprint.
 AD Carmelita, club de football costaricien.

Toponyme 

 Carmelita (Belize), ville du district d'Orange Walk (Belize).
 Carmelita (Guatemala), ville du département du Petén (Guatemala).

Zoologie 
 Odontosia carmelita, autre nom du Bombyx carmélite.
 Godefridus Carmelita, autre nom du Godefridus Carmelitus.

Voir aussi 
 
Homonymie de prénom